Lexing kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lexing (socken i Kina, lat 31,44, long 106,52), Sichuan, 
 Lexing (socken i Kina, lat 31,54, long 104,42), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar